De Engelse schrijfwijze voor "splitsingle", een muziekterm; vergelijk Splitalbum
De Engelse term voor een bepaald type motor; zie Dubbelzuigermotor